Marian Rutkowski (zm. 1827) – sekretarz Rady Nieustającej, prezes rady województwa płockiego
 Marian Rutkowski (1923–2016) – polski profesor chemik,żołnierz Armii Krajowej i Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych